По данным KEGOC — системного оператора единой электроэнергетической системы Казахстана — производство электрической энергии в стране осуществляют 119 электростанции различной формы собственности.

Фактическая установленная мощность на конец 2012 года — 19,4 ГВт, на конец 2013 года — 19,6 ГВт, на конец 2014 г. — 20,8 ГВт, на конец 2015 г. — 21,3 ГВт. Располагаемая мощность на 18 % ниже — всего 17,5 ГВт.

KEGOC подразделяет электрические станции на электростанции национального значения, электростанции в составе промышленных комплексов и электростанции регионального значения.

В списке перечисляются электростанции Казахстана, включённые в фактический баланс мощности ЕЭС Казахстана. Список сгруппирован по видам электростанций. Установленная мощность и структура собственности электростанций приводится в соответствии с официальными годовыми отчётами генерирующих компаний Казахстана. В качестве собственника электростанций АО «АлЭС» (Алматинские ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, Капчагайская ГЭС и Алматинский каскад ГЭС) указывается Самрук-Энерго, так как 100 % акций АО «АлЭС» принадлежит Самрук-Энерго.

В списке приводится современное наименование электростанций, при необходимости указываются и исторические (времён СССР) наименования.

Гидроэлектростанции

Тепловые электростанции 

В список не включены тепловые электростанции, мощность которых менее 10 МВт.

Солнечные и ветряные электростанции 
Суммарная установленная электрическая мощность солнечных электростанций в Казахстане на 1 октября 2020 года составляет 839 МВт.

Электростанции, выведенные из эксплуатации 
 Мангистауский атомно-энергетический комбинат (Шевченковская АЭС): ядерный реактор БН-350 фактической мощностью 150 МВт, действовавший в 1973—1999 годах.

См. также 
 Энергетика Казахстана
 Малые ГЭС Казахстана

Примечания 

Электро
Списки:Энергетика
Электростанции Казахстана
Списки плотин и гидроэлектростанций